Forza steht für:

 die italienische Stadt Forza d’Agrò
 Forza Europa, Fraktion im Europäischen Parlament
 die Fernsehsendung Forza Motorsport Showdown
 der Verband der Italienischen Marine Regia Marina Forza Navale Speciale
 den Automobilhersteller La Forza
 den Nachnamen des Schauspielers Robert Forza
 den Kleinwagen ZAZ Forza, einer Lizenzfertigung des Chery Fulwin 2
 eine Version des Nissan Rasheen

die Parteien:

 Forza Italia
 Forza Nuova

die Rennsimulationen:

 Forza Motorsport
Forza Motorsport 2
Forza Motorsport 3
Forza Motorsport 4
Forza Motorsport 5
Forza Motorsport 6
Forza Motorsport 7

Forza Horizon
Forza Horizon 2
Forza Horizon 3
Forza Horizon 4
Forza Horizon 5

Siehe auch:

La forza del destino

Taur, re della forza bruta